Мирное сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Мирное сельское поселение — входит в Новониколаевский район Волгоградской области
 Мирное сельское поселение — входит в Дергачёвский район Саратовской области